Jour de noces peut désigner :

 Jour de noces, un film français de Maurice Gleize sorti en 1930.
 Jour de noces (titre original : Bröllopsdagen), un film suédois de Kenne Fant sorti en 1960.
 Jour de noces (titre original : Días de voda), un film espagnol de Juan Pinzás sorti en 2002.
 Jour de noces, une nouvelle de science-fiction de Pierre Bordage parue en 2001.